A Tokaj-Hegyalja név jelentései:
Tokaj-Hegyalja (borvidék), Tokaji borvidék
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj, világörökségi terület
Tokaj-Hegyalja (történeti táj), műemléki védettségű történeti táj
Tokaj-Hegyalja alegység, vízgyűjtőgazdálkodás alegység